Weckler ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich III. Weckler (1894–1958), ehemaliger Abgeordneter des Landtags des Volksstaates Hessen (Zentrum)
 Jan Weckler (* 1971), deutscher Politiker (CDU)
 Michael Weckler (1942–2008), deutscher Schauspieler, Regisseur und Synchronsprecher
 Saskia Weckler (* 1975), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
Siehe auch:
 Weckeler